Корония может означать:

 Корония — озеро в Греции.
 Корония (Беотия) — деревня в Греции.